Oblężenie Moguncji (1689)
 Oblężenie Moguncji (1792)
 Oblężenie Moguncji (1793)
 Oblężenie Moguncji (1814)